Waldau se réfère à une multitude de lieux. C'est également un patronyme.

Allemagne 
 Waldau est un village et ancienne municipalité, rattaché depuis 2010 à la municipalité d'Osterfeld.

Pologne 
 Waldau est l'ancienne appellation germanophone du village polonais de Borówiec, situé dans le centre-ouest du pays.

Serbie 
 Waldau est l'ancienne appellation germanophone du village serbe de Sonta.

Suisse 

 quartier de la ville de Berne
 anciennement, l'hôpital psychiatrique universitaire du canton de Berne, situé dans le quartier de Waldau, était appelé die Waldau. Le service psychiatrique universitaire de Berne gère l'ensemble des services psychiatriques ambulatoires et hospitaliers du canton de Berne. Les bâtiments situés à Berne sont toujours familièrement appelés Waldau. Dans les sources en français, cet établissement apparaît sous différents termes, dont la Waldau, la clinique Waldau, l'hôpital Waldau.

Patronyme 
 Nikolaj Coster-Waldau, acteur danois
 Grete Waldau, peintre allemande
 Nukâka Coster-Waldau, actrice dano-groenlendaise
 Ernst Waldau, acteur et directeur de théâtre allemand
 Harry Waldau, nom d'artiste du musicien et compositeur allemand Valentin Pinner (1876-1943)